Nipawin est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Nipawin, ville de la Saskatchewan
, municipalité rurale de la Saskatchewan
Nipawin, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Homonymie de toponyme